Адамава:
 Адамава — эмират древнего государства Фумбина в Африке
 Адамава — плоскогорье в Африке
 Адамава — штат в Нигерии
 Адамава — регион Камеруна
 Адамава — одна из двух подсемей адамава-убангийских языков

См. также 
 Адамова